Элитная квалификация юношеского чемпионата Европы (до 19 лет) 2009 является вторым квалификационным раундом в финальную часть. Победители каждой группы сыграют в финальной части с хозяйкой турнира — Украиной.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Результаты матчей на странице сайта УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол